Aqui está uma lista completa das músicas gravadas pelo grupo feminino Twice.

0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

W

Y 

Twice